NGC 614 (другие обозначения — NGC 618, NGC 627, UGC 1140, MCG 5-4-75, ZWG 502.118, KCPG 38B, PGC 5933) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Треугольник.

NGC 614 входит в состав группы галактик .

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 614, NGC 618, NGC 627.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания

Литература 
 .

 

0614
Треугольник (созвездие)
Линзообразные галактики